Roger Grosjean (1920-1975) – aviatore e archeologo francese
 Romain Grosjean (1986) – pilota automobilistico svizzero
 Sébastien Grosjean (1978) – ex tennista e allenatore di tennis francese